Андрей Маркович Шлейфер (; 20 февраля 1961, Москва, РСФСР, СССР) — американский экономист.

Биография 
Родился в еврейской семье, в Москве, где семья проживала в районе Сокольники, на Маленковской улице.

В 1976 году подростком эмигрировал вместе с родителями в США.

Бакалавр (1982, математика) Гарвардского университета; доктор философии (1986) Массачусетского технологического института. Преподавал в Принстоне (1986—87), Чикагском университете (1987—91; профессор с 1989) и Гарварде (с 1991).

Награждён медалью Дж. Б. Кларка (1999). Почётный член мюнхенского Центра экономических исследований (2004).

На май 2010 года имеет максимальный среди всех экономистов индекс цитирования Хирша по версии RePEc — 54.

Инцидент с консультированием Госкомимущества России 
В начале 1990-х гг. Шлейфер был консультантом российского Госкомимущества по проблемам приватизации.

В 1997 году Шлейфер и его помощник и компаньон Джонатан Хэй были обвинены государственными органами США в нарушении законов о коррупции, так как помимо консультационной деятельности занимались инвестициями в России. Суд постановил, что заниматься бизнесом в России Шлейфер и Хей не имели права. В 2005 году суд приговорил Шлейфера к уплате штрафа в размере $28 500 000, из которых два миллиона выплатил сам обвиняемый, а остальные 26,5 — Гарвардский университет, профессором которого являлся Шлейфер.

Библиография 
 Шлейфер А., Трейзман Д. Россия — нормальная страна // Foreign Affairs, № 2, 2004
 Murphy K.M., Shleifer A.,  Industrialization and the big push//NBER, Working Paper No. 2708, September 1988
 Boycko M., Shleifer A.,  Privatizing Russia, 1995
 Shleifer A. Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance. — Oxford, UK: Oxford University Press. 2000 — ISBN 0-19-829227-9
 Djankov S., La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. The Regulation of Entry // NBER, Working Paper No. 7892, September 2000
 Shleifer A., Treisman D. Without a Map: Political Tactics and Economic Reform in Russia, — The MIT Press, 2001 — ISBN 0-262-69269-4.2001
 Shleifer A., Treisman D. A Normal Country // NBER, Working Paper No. 10057, October 2003
 Shleifer A., Treisman D. A Normal Country: Russia after Communism // Journal of Economic Perspectives, vol. 19(1), 2005. pp. 151—174 — DOI 10.1257/0895330053147949.
 Gennaioli N., Shleifer A. A Crisis of Beliefs: Investor Psychology and Financial Fragility. — Princeton University Press, 2018.

См. также 
 Сакс, Джеффри — руководитель (1991—1994) группы экономических советников Бориса Ельцина.
 Модель экономики коррупции Шлейфера-Вишни (1993).

Примечания

Ссылки 
 Страница А. Шлейфера на сайте Гарвардского университета
 Жена гарвардского профессора нажилась на приватизации

Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Школы гуманитарных наук, искусств и социальных наук Массачусетского технологического института
История приватизации в России
Награждённые медалью Джона Бейтса Кларка
Действительные члены Эконометрического общества
Кейнсианцы
Преступники США
Русские эмигранты третьей волны в США
Иммигрировавшие в США из СССР
Поведенческие экономисты